

Anno 
 1539 – (MDXXXIX in numeri romani) è un anno del XVI secolo 
 1539 a.C.

Matematica 
 1539 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1539 Borrelly – asteroide della fascia principale del sistema solare.